Офицерское собрание — общество офицеров воинской части России имперского периода, а также здание, в котором это общество размещалось.

Здания 
 Офицерское собрание — здание XX века в Великом Новгороде.
 Офицерское собрание — здание XIX века в Выборге.
 Офицерское собрание — здание XX века в Зеленогорске.
 Офицерское собрание — здание XIX века в Ижевске. 
 Морское офицерское собрание — здание XIX века в Кронштадте. 
 Офицерское собрание — здание XX века в Тбилиси.